theater (kunstvorm)
een theatervorm waarbij voor een publiek een spel wordt opgevoerd; zie toneelstuk
toneel (vloer), de plaats in een theater, specifiek het podium, waar acteurs dit spel opvoeren
podium (verhoging), een verhoging waarop mensen kunnen gaan staan als ze iets over te brengen hebben op een publiek
toneel of scène, een deel van een bedrijf van een toneelstuk, waarbij het decor gewisseld wordt.